Charlotte Delbo – poetessa francesce
 16250 Delbó – asteroide della fascia principale